Dailey est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Dailey (1938-1984), pianiste de jazz américain ;
 Bob Dailey (1953-), hockeyeur canadien ;
 Brett Dailey (1983-), volleyeur canadien ;
 Dan Dailey (1913-1978), acteur et réalisateur américain ;
 Irene Dailey (1920-2008), actrice américaine ;
 Janet Dailey (1944-2013), écrivain américain ;
 Quintin Dailey (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Will Dailey (1976 ou 1977-), musicien américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais